Onàssim (en llatí Onasimus, Onásimos ) fill d'Apsines fou un historiador o més aviat un sofista grec.

El seu origen no és segur i podria haver nascut a Xipre o a Esparta. Vivia en temps de l'emperador Constantí I el Gran al començament del . Va escriure diverses obres, algunes sobre l'art de la retòrica, de les que Suides n'enumera diversos títols. (Suidas ).

Referències 

Filòsofs de la Grècia romana
Sofistes
Antics espartans
Xipriotes
Historiadors de la Grècia romana